Coon Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coon Hill (Colorado)	
 Coon Hill (Maine)	
 Coon Hill (Massachusetts)	
 Coon Hill (Minnesota)	
 Coon Hill (New York)	
 Coon Hill (Adams County, Ohio)	
 Coon Hill (Portage County, Ohio)	
 Coon Hill (Lackawanna County, Pennsylvania)	
 Coon Hill (Susquehanna County, Pennsylvania)	
 Coon Hill (Rhode Island)